Lotse steht für:
 Lotse, Navigationsberater als Beruf in der Schifffahrt oder als (zusätzlicher) Triebfahrzeugführer bei der Bahn 
 Fluglotse, Navigationsberater in der Luftfahrt
 Schülerlotse, ein Schutzdienst im Straßenverkehr
 Lhotse (e Umschrift; offiziell Lhozê), Berg im Himalaya, 

Werktitel:
 Der Lotse, Novelle von Frederick Forsyth aus dem Jahr 1975
 Der Lotse, eine 1895 uraufgeführte Oper des Karlsruher Komponisten Max Brauer

Siehe auch:
 Lotsentaxi